Jakob Adlhart ist der Name folgender Personen:

* Jakob Adlhart d. Ä. (1871–1956), österreichischer Vergolder und Faßmaler
 Jakob Adlhart (Bildhauer) (1898–1985), österreichischer Bildhauer
 Jakob Adlhart (Architekt) (1936–2021), österreichischer Architekt